Henryk Chyliński (1923–1977) – polski historyk
 Henryk Chyliński (ur. 1936) – polski artysta i wykładowca akademicki